Сергей Погодин:
 Погодин, Сергей Александрович (1894—1984) — советский химик.
 Погодин, Сергей Анатольевич (род. 1968) — украинский футболист, тренер.
 Погодин, Сергей (род. 1969) — латвийский футболист, тренер.
 Примечания